Grand Prix IMŚ na długim torze 1999

Wyniki 
5 turnieje finałowe
 4 lipca 1999 r. (niedziela),  Jübeck
 13 lipca 1999 r. (wtorek),  Marmande
 22 sierpnia 1999 r. (niedziela),  Eenrum
 5 września 1999 r. (niedziela),  Berghaupten
 26 września 1999 r. (niedziela),  Mühldorf

1999
1999 w long tracku
1999 w Niemczech
1999 we Francji
1999 w Holandii